Die polnische Poolbillard-Meisterschaft 2016 war die 25. Austragung der nationalen Meisterschaft in der Billardvariante Poolbillard. Sie fand vom 12. bis 16. Dezember 2016 in Rumia in der Woiwodschaft Pommern statt. Gespielt wurden die Disziplinen 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball.

Erfolgreichste Spielerin war Ewa Bąk, die jeweils eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille gewann. Monika Ząbek wurde polnische Meisterin im 9-Ball und belegte zweimal den dritten Platz, Katarzyna Wesołowska sicherte sich einmal Gold und einmal Bronze. Bei den Herren gewannen Karol Skowerski, Radosław Babica und Konrad Juszczyszyn jeweils einen Titel.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Für die Wettbewerbe der Herren waren jeweils 40 Spieler qualifiziert. Diese traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 12. bis 13. Dezember statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 13. bis 14. Dezember statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 15. bis 16. Dezember statt.

Wettbewerbe der Damen 
Für die Wettbewerbe der Damen waren jeweils zwölf Spielerinnen qualifiziert. Diese traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Damen fand am 13. Dezember statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Damen fand am 14. Dezember statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Damen fand vom 15. bis 16. Dezember statt.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2016
Poolbillardveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in der Woiwodschaft Pommern
Rumia